«N.I.B.» — песня британской группы Black Sabbath, с их дебютного альбома 1970 года. В тексте идёт повествование от имени Люцифера. Существует мнение, что речь идет об обольщении Люцифером слушателей, однако автор текста Гизер Батлер утверждает, что это «песня о том, как Люцифер полюбил, изменился и стал „хорошим человеком“».

Впоследствии композиция исполнялась многими музыкантами. Среди них такие, как Cave In, Type O Negative, Triförce, Radio Cult, Ugly Kid Joe, Acid Drinkers и Pitchshifter. Оззи Осборн и «Primus» совместно записали эту песню для трибьют-альбома Nativity in Black II, эта версия песни вышла как сингл и также присутствует в одном из альбомов Оззи Осборна, и  в коллекции дисков Оззи Осборна Prince of Darkness.

Песня звучала в фильме «Мальчишник: Часть III», Music Within и в обзоре BBC о Формуле 1.

Описание 
«N.I.B.» начинается с соло на бас-гитаре Батлера под названием «Bassically» на некоторых американских изданиях. При записи этого фрагмента использовался эффект wah-wah, соло было записано за один раз.

Широко распространены слухи о том, что «N.I.B.» следует расшифровывать как «Рождество в чёрном» () (менее распространенная версия — «Имя в крови» (). Однако Оззи в одном из своих интервью рассказал, что название песни соответствует прозвищу Билла Уорда. Дело в том, что своё прозвище Билл У. получил за бородку, похожую на острие чернильной перьевой ручки (по выражению Оззи), а точки после каждой буквы были добавлены ради забавы, чтобы сбить с толку публику. По признанию Оззи, в тот момент они просто покурили опиума, и их развеселила бородка Билла Уорда (, также называется nibby).

Название «Nativity in Black» было использовано в серии трибьют-дисков Black Sabbath.

Сингл Оззи Осборна 
Оззи Осборн выпустил песню как сингл к альбому Speak of the Devil. Диск был выпущен ограниченным тиражом в формате разрисованного диска и содержал песни «Symptom of the Universe» на стороне А и «N.I.B.» на стороне Б.

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1970 года
Песни Black Sabbath
Песни, написанные Оззи Осборном
Песни, написанные Гизером Батлером
Песни, написанные Биллом Уордом
Синглы Black Sabbath
Песни, написанные Тони Айомми